Сергей Баринов:
 Баринов, Сергей Миронович (род. 1945) — советский и российский учёный-материаловед.
 Баринов, Сергей Михайлович (род. 1966) — Герой Российской Федерации.